Grebe ist:

 die Amtsbezeichnung eines Greben oder Greven, siehe Greve (Amt)
 ein britischer Militärflugzeugtyp, die nach dem Lappentaucher (engl. „Grebe“) benannte Gloster Grebe der Gloster Aircraft Company, der 1924–1929 in größeren Stückzahlen in der Royal Air Force geflogen wurde
 den See Grebe Lake im Hinterland des Yellowstone-Nationalparks im US-Bundesstaat Wyoming

Grebe ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Grebe, deutscher Fußballspieler
 Anja Grebe (1968), deutsche wissenschaftliche Publizistin
 Camilla Grebe (* 1968), schwedische Autorin
 Carl Grebe (1816–1890), deutscher Forstwissenschaftler
 Christian Grebe (* 1988), deutscher Sänger und Musikproduzent, siehe Grebush 
 Ernst Wilhelm Grebe (1804–1874), deutscher Mathematiker
 Friedrich Grebe (1873–1931), deutscher Lehrer und Politiker (Zentrum)
 Fritz Grebe (1850–1924), deutscher Maler
 Hans Grebe (1913–1999), deutscher Internist, Rassenhygieniker und Sportmediziner
 Heinrich Grebe (1831–1903), deutscher Geologe
 Johann Wilhelm Grebe (1779–1840), Gutsbesitzer und Waldeckischer Landstand
 John J. Grebe (eigentlich Hans Josef Grebe; 1900–1984), US-amerikanischer Physiker
 Konrad Grebe (1907–1972), deutscher Maschinenfahrsteiger
 Leonhard Grebe (1883–1967), deutscher Physiker
 Peter Grebe (1896–1962), katholischer Geistlicher und NS-Justizopfer
 Rainald Grebe (* 1971), deutscher Kabarettist und Liedermacher
 Sabine Grebe (1959–2009), deutsche Altphilologin
 Stephanie Grebe (* 1987), deutsche Tischtennisspielerin 
 Viktoria Grebe (* 1981), deutsche Handballspielerin, siehe Viktoria Como

 Wilhelm Heinrich Bernhard Karl Grebe (1817–1872), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 William Grebe (1869–1960), US-amerikanischer Fechter
 
Siehe auch:
 Gräbe
 Graebe